Aristòfon d'Atenes (en grec antic Ἀριστόφων), va ser Arcont epònim d'Atenes l'any 330 aC, segons diu Plutarc.

Teofrast parla d'un Aristòfon arcont que diu que era orador, cosa de la que ningú més en fa menció. Encara que potser l'havia confós amb Aristòfon de Colittos, el discurs de Demòstenes Περὶ Στεφάνου, (sobre la corona) pronunciat aquell any, que es conserva, deixa clar que eren diferents, ja que parla Aristòfon de Colittos i diu aquell any ja era mort.

Referències 

Governants atenencs